Botones puede referirse a:

 El botones o fajín; persona que se encarga de transportar equipajes en hostelería.
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
Botones gustativos, estructuras ovaladas que ayudan a percibir el sentido del gusto
Botones, grupo musical infantil
Botón "Jerga Argentina", persona la cual sabe cierta información privada y la divulga.

Además, puede hacer referencia a:
 El botones Sacarino, serie de historieta cómica de España creada en 1963 por Francisco Ibáñez para la revista El DDT.